Spoczynek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Koneck
 spoczynek (zjawisko biologiczne)
 spoczynek – brak ruchu